Die Indonesia Super Series 2010 waren eines der Top-10-Turniere des Jahres im Badminton in Asien. Es fand vom 22. bis 27. Juni in Jakarta statt. Das Preisgeld betrug 250.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Istora Senayan

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 1.  Lee Chong Wei
 2.  Taufik Hidayat
 3.  Nguyễn Tiến Minh
 4.  Boonsak Ponsana
 5.  Jan Ø. Jørgensen
 6.  Simon Santoso
 7.  Sony Dwi Kuncoro
 8.  Kenichi Tago

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
 1.  Saina Nehwal
 2.  Pi Hongyan
 3.  Zhou Mi
 4.  Eriko Hirose
 5.  Yao Jie
 6.  Bae Seung-hee
 7.  Yip Pui Yin
 8.  Ella Diehl

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
 1.  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
 2.  Markis Kido / Hendra Setiawan
 3.  Chen Hung-ling / Lin Yu-lang
 4.  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
 5.  Howard Bach / Tony Gunawan
 6.  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata
 7.  Gan Teik Chai / Tan Bin Shen
 8.  Kim Gi-jung / Shin Baek-cheol

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
 1.  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
 2.  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
 3.  Petya Nedelcheva / Anastasia Russkikh
 4.  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
 5.  Kim Min-jung / Lee Hyo-jung
 6.  Savitree Amitrapai / Vacharaporn Munkit
 7.  Ha Jung-eun / Jung Kyung-eun
 8.  Shizuka Matsuo / Mami Naito

Resultate

Mixed

Setzliste 
 1. Nova Widianto / Liliyana Natsir
 2.  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
 3.  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba
 4.  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
 5.  Shin Baek Cheol / Lee Hyo-jung
 6.  Nathan Robertson / Jenny Wallwork
 7.  Ko Sung-hyun / Ha Jung-eun
 8.  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam

Resultate

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2010
Badmintonwettbewerb in Jakarta
BWF Super Series 2010